El término outside puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Outside, una revista estadounidense sobre actividades al aire libre y de aventuras;
 a Outside (2002), una película dirigida por Jenn Kao y protagonizada por Courtney Ford;
 a Outside, un libro de Marguerite Duras.

Música
 a Outside Music, una compañía discográfica de Canadá;
 a Outside Studios, un estudio de grabación;
 a Outside, un álbum de David Bowie;
 a "Outside", una canción de David Bowie;
 a "Outside", una canción de George Michael;
 a "Outside" (2002), una canción de Staind;
 a "Outside", una canción de Calvin Harris, con la colaboración de la cantante británica Ellie Goulding;
 a Outside, una banda de rock con Devin Anderson, Ben McCombs y Justin O'Neil.